Mötsch steht für

 Mötsch, ein Stadtteil von Bitburg, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz

Mötsch ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Mötsch (1936–2022), deutscher Maler
 Johannes Mötsch (* 1949), deutscher Historiker und Archivar

Siehe auch:
 Motsch